Ženski svetovni rekord v maratonu. Prvi uradno priznani rekord je leta 1926 postavila Violet Piercy s časom 3:40:22, aktualni rekord pa je 13. oktobra 2019 postavila Brigid Kosgei s časom 2:14:04. Mednarodna atletska zveza uradno priznava 31 rekordov.

Razvoj rekorda

Sklici in opombe

Mataron
Maraton

fr:Marathon (sport)#Records